World Magnetic Tour — світовий концертний тур американського метал-гурту Metallica на підтримку альбому Death Magnetic.

Сценарії

Перший типовий сценарій 
Взятий з виступу 22 червня 2010 року на стадіоні Васил Левскі в болгарській Софії.
 "Creeping Death"
 "For Whom the Bell Tolls"
 "Fuel"
 "Harvester of Sorrow"
 "Fade to Black"
 "That Was Just Your Life"
 "Cyanide"
 "Sad but True"
 "Welcome Home (Sanitarium)"
 "All Nightmare Long"
 "One"
 "Master of Puppets"
 "Blackened"
 "Nothing Else Matters"
 "Enter Sandman"
 "Am I Evil?" (вперше зіграли Diamond Head) (з Anthrax, Megadeth тa Dave Lombardo of Slayer)
 "Hit the Lights"
 "Seek & Destroy"

Другий типовий сценарій 
Взято з виступу 21 вересня 2010 року на CBS Canterbury Arena в новозеландському Крайстчерч.

 "That Was Just Your Life"
 "The End of the Line"
 "For Whom the Bell Tolls"
 "Fuel"
 "Fade to Black"
 "Broken, Beat & Scarred"
 "No Remorse"
 "Sad but True"
 "Welcome Home (Sanitarium)"
 "All Nightmare Long"
 "One"
 "Master of Puppets"
 "Battery"
 "Nothing Else Matters"
 "Enter Sandman"
 "Stone Cold Crazy" (вперше зіграли Queen)
 "Whiplash"
 "Seek & Destroy"
</div>

Дати концертів 

 1^ = ВІльний вхід для запрошених гостей, членів фан-клубу та переможців конкурсу (не враховуючи Ґлендейл (21 жовтня 2008)).
 2^ = Перенесено з 8 березня 2009 року.
 3^ = Виступ на підтримку нової колекції "Морські скелі" Морського історичного музею, яка відкрилась 2010 року.

Скасовані концерти

Список пісень

Посилання 
 Metallica on Tour 
 LiveMetallica.com  

Концертні тури Metallica